Enderby steht für:

 Enderby Island, Insel der Auckland Islands
 Enderby (British Columbia), Gemeinde in British Columbia
 Enderby (Leicestershire), Ort in Leicestershire
 Enderbyland, Region in Ostantarktika
 Enderby Plain, abyssale Ebene im Südlichen Ozean

Enderby ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Enderby (1798–1876), britischer Unternehmer, Gründungsmitglied der Royal Geographical Society

Siehe auch:
 Samuel Enderby & Sons, britisches Unternehmen für Walfang und Robbenjagd